Нємцовце — село в Словаччині, Бардіївському окрузі Пряшівського краю.
 Немцовце — населений пункт в окрузі Пряшів Пряшівського краю Словаччини.